Mladen Čuvalo (Proboj, 21. travnja 1939. - Chicago, 7. rujna 1991.), hrvatski katolički svećenik i kulturno-društveni djelatnik 

Njegov stric je bio fra Ljubo Čuvalo, misionar i pisac, a brat Kamilo Čuvalo, dugogodišnji organizator zavičajnog života Hercegovaca u Hrvatskoj, povjesničar i publicist. Mladen je stric Ravena Josipa Čuvala.

Životopis 
Rodio se u seljačkoj obitelji u Proboju u Hercegovini, u obitelji koja je dala mnogo svećenika. Osnovnu je završio u Vitini, a srednju je pohađao u Splitu, Sinju i Visokom. U franjevački je red stupio 14. srpnja 1959. u Humcu. Završio je filozofski i teološki studij u Visokom i Sarajevu. Zaredio se za svećenika 10. srpnja 1966. godine. U SAD je došao 1967. godine. Završivši studij engleskog u Washingtonu, imenovan je za pomoćnog župnika u župi sv. Ćirila i Metoda u New Yorku te župnika te iste župe od 1972. godine. U tom razdoblju župa je preseljena u novu i adekvatniju zgrad i kupljen je Croatian Highland u New Jerseyu. Župnikom je ostao do 1979. godine. Boravio je i u Beaver Fallsu, Norvalu, Clevelandu, Ohiju i Fronhletainu u Austriji. 

Jedini je hrvatski svećenik koji je sjednicu američkog Kongresa otvorio molitvom. Bilo je to 8. veljače 1979. godine. Mnogo je radio na podizanju svijesti o stanju ljudskih prava Hrvata u domovini.

U Norvalu, gradiću 50-ak km od Toronta, Hrvati, većimom Hercegovci, 1970-ih su osnovali svoju župu pod dušobrižništvom hrvatskih redovnika - franjevaca, za to prikupili novac i 1977. godine u blizini Norvala kupili su zemljište i upustili se projekt izgradnje Hrvatskog društvenog i kulturnog centar. Prvi fratar koji je došao na Centar bio je fra Leon Galić 1977. godine. No, ovaj Hrvatski centar nije naišao na odobravanje lokalnih hrvatskih svećenika. Hamiltonski biskup Paul Reding nije Galiću niti ikojem fratru dopustio obavljati svećeničke obrede na ovom novom Hrvatskom Centru, a Galić je povučen 1979. godine. Hercegovačka franjevačka Provincija, a ni hrvatska franjevačka kustodija u Chicagu nisu smjele na Centar poslati novog fratra. Saznavši za ove događaje, fra Berto Dragičević i fra Mladen Čuvalo su bez dozvole crkvenih vlasti samoinicijativno došli i preuzeli dužnost dušobrižnika. Po njihovom dolazku na Centru počinju veliki građevni zahvati. Hamiltonski biskup Paul Reding bio je na strani svjetovnih hrvatskih svećenika, nasuprot franjevcima. Poslije njegove smrti, u prosincu 1983., za šefa hamiltonske biskupije je postavljen je biskup Anthony Tonos, umjereniji od Redinga.

Mladen Čuvalo nije slušao nadređene u Crkvi. Kao svećenik je bio na glasu kao dobar čovjek, strastven i žestok. Don Damir Stojić je u jednom intervjuu izjavio da mu je još kao mladiću upravo Mladen Čuvalo bio uzor i da je zbog jega poželio biti svećenikom.

Mladen Čuvalo je jedan od osnivača Hrvatskog društvenog i kulturnog centra (Croatian Social and Cultural Centre). Bio je blizak Zvonku Bušiću. Kad je oteti zrakoplov sletio u Pariz, Bušić se prvo javio Čuvalu u New York. Nakon Bušićeve otmice zrakoplova, Vatikan mu je oduzeo nadležnost za New York. Iako su ga smatrali mogućim organizatorom akcije (organizirali ju Zvonko Bušić, Petar Matanić, Frane Pešut i dr.), te da je u crkvi iza oltara skrivao oružje, ništa mu nije dokazano.  

Mladen Čuvalo se teško razbolio i umro je 7. rujna 1991. u Chicagu. Do danas je ostao vrlo omiljena osoba među hrvatskim iseljenicima u SAD. Pokopan je na groblju Holy Sepulchre u Chicagu, u skupini grobova hrvatskih franjevaca dušobrižnika Hrvata u Americi i Kanadi.

Izvori

Vanjske poveznice 
Cuvalo.net  Fra Mladen Čuvalo – Život i djelo: Izbor iz zbirke dokumenata, Prigodom 20. obljetnice smrti 1991. – 2011., Ljubuški – New York, 2011.

Hrvati u Kanadi
Hrvati u SAD-u
Katoličanstvo u Bosni i Hercegovini
Hrvatski katolički svećenici